Алени () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Джулио Алени (1582—1649) — итальянский иезуит, миссионер, учёный.
 Томмазо де Алени (1500 — около 1560) — итальянский живописец эпохи Возрождения.